Cesarstwo Meksyku (1821–1823)
 Cesarstwo Meksyku (1864–1867)